Села:
 Вербки — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Вербки — Полтавська область, Семенівський район